Dorfkirche Börnicke steht für:

 Dorfkirche Börnicke (Bernau) im Landkreis Barnim
 Dorfkirche Börnicke (Nauen) im Landkreis Havelland